

Toponyme 
 Mile End, quartier de Montréal.
 Mile End, quartier de Londres, 
 Station de métro Mile End à Londres.

Autres 
 Mile End Records, un label indépendant canadien situé à Montréal.